Toti ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Toti (1882–1916), italienischer Soldat
 Gianni Toti (1924–2007), italienischer Dichter, Künstler und Schriftsteller
 Giovanni Toti (* 1968), italienischer Politiker

Toti- ist eine Vorsilbe mit der Bedeutung „ganz“ wie beispielsweise in Totipotenz